

Mitologia 
 Ifinoe – personaggio della mitologia greca, figlia di Preto e di Stenebea e sorella di Lisippa ed Ifianassa
 Ifinoe – personaggio della mitologia greca, donna di Lemno inviata da Ipsipile incontro a Giasone e gli Argonauti
 Ifinoe – personaggio della mitologia greca, madre di Dedalo avuto da Metione (in una versione) 
 Ifinoe – personaggio della mitologia greca, figlia di Anteo e Tinga, madre di Palaemone con Eracle
 Ifinoe – personaggio della mitologia greca, figlia di Alcatoo e di Pyrgo (od Evacme). Morì vergine e ricevette tributi dalle sposine di Megara
 Ifinoe – personaggio della mitologia greca, figlia di Niso e di Abrota e madre di Timalcus, Evippus ed Evaechme da Megareo d'Onchesto

Note